Humberto Fernández o similar puede hacer referencia a:

Personas 
 Humberto Fernández-Dávila y Segovia (1889-1961), diplomático peruano.
 Humberto Fernández-Morán (1924-1999), médico y reconocido científico venezolano en el campo de las ciencias físicas y biológicas.